Goggin ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Goggin (* 1945), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dan Goggin (* 1943), US-amerikanischer Komponist und Liedtexter
 William L. Goggin (1807–1870), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Walton Goggins (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler